Krümmungslinie steht für:
 Skelettlinie
 eine besondere Kurve auf einer gekrümmten Fläche, siehe Fläche (Mathematik)#Krümmungslinie